SI-alapegység
SI kiegészítő egység
SI származtatott egység